Peixe Palhaço é o nome comum de diversas espécies de pequenos peixes multicolores, nomeadamente:
Qualquer das espécies do género Amphiprion;
Os peixes do género Premnas;
Os juvenis da espécie Coris gaimard.

Desambiguação